battaglia di Guinegatte del 1479 combattuta il 7 agosto 1479 a Guinegatte fra le milizie fiamminghe (vincitrici) guidate da Massimiliano d'Austria e quelle francesi, condotte da Luigi XI, re di Francia
 battaglia di Guinegatte del 1513, detta anche giorno degli speroni, combattuta il 16 agosto 1513 fra le truppe della Lega cattolica, guidate ancora da Massimiliano d'Austria e da Enrico VIII, re d'Inghilterra (vincitori), contro quelle francesi di Luigi XII